Райан Грэйвс(;род. 21 мая 1995, Ярмут) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» и сборной Канады.

Карьера

Клубная 
На юниорском уровне выступал за «Пи-И-Ай Рокет», команду из QMJHL.

На драфте НХЛ 2013 года был выбран в 4-м раунде под общим 110-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», но продолжил играть за «Шарлоттаун Айлендерс» (бывший «Пи-И-Ай Рокет»). 17 марта 2014 года подписал с «Рейнджерс» трёхлетний контракт новичка.

С 2015 по 2018 год играл за фарм-клуб «Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк», пока его не обменяли в «Колорадо Эвеланш» За «Эвеланш» провёл 3 сезона, включая часть сезона 2017-2018 в фарм-клубе «Колорадо Иглз».

15 июля 2021 года перешёл в «Нью-Джерси Девилз» в обмен на Михаила Мальцева и выбор во втором раунде на драфте НХЛ 2021 года.

Сборная 
В составе сборной Канады по хоккею стал серебряным призёром на ЧМ-2022; на турнире заработал 7 очков (2+5).

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Шарлоттаун Айлендерс»
Игроки «Валь-д’Ор Форёрз»
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Колорадо Иглз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой